Józef Suchodolski – chorąży lubelski w latach 1780-1784
 Józef Tadeusz Suchodolski (ur. 1897) – major piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości

Przypisy